Hithadhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Hithadhoo (Laamu atoll), ö, 
 Hithadhoo (Adduatollen), ö,